Sven-Oswald „Ossi“ Mildh (* 12. Mai 1930 in Helsinki; † 16. September 2015 ebd.) war ein finnischer Sprinter und Hürdenläufer.

1952 schied er bei den Olympischen Spielen in Helsinki über 400 m in der 4-mal-400-Meter-Staffel jeweils im Vorlauf aus.

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern gewann er jeweils Bronze über 400 m Hürden und in der 4-mal-400-Meter-Staffel.

1956 kam er bei den Olympischen Spielen in Helsinki über 400 m Hürden und in der 4-mal-400-Meter-Staffel erneut nicht über die erste Runde hinaus.

Bei den EM 1958 in Stockholm erreichte er über 400 m Hürden das Halbfinale.

Viermal wurde er Finnischer Meister über 400 m Hürden und je einmal über 400 m und 110 m Hürden.

Persönliche Bestzeiten 

 400 m: 48,6 s, 1954
 400 m Hürden: 51,5 s, 29. August 1954, Bern

Weblinks 
 
 

400-Meter-Läufer (Finnland)
400-Meter-Hürdenläufer (Finnland)
4-mal-400-Meter-Staffel-Läufer (Finnland)
110-Meter-Hürdenläufer (Finnland)
Olympiateilnehmer (Finnland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1952
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1956
Finnischer Meister (Leichtathletik)
Finne
Geboren 1930
Gestorben 2015
Mann